El Torneig de Kuala Lumpur 2012, oficialment conegut com a Malaysian Open 2012, és un esdeveniment de tennis masculí disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La quarta edició del torneig es va celebrar entre el 22 i el 30 de setembre de 2012 al Bukit Jalil Sports Complex de Kuala Lumpur, Malàisia.

El tennista argentí Juan Mónaco va guanyar el seu quart títol individual de la temporada.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial 
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2012
ATP World Tour 2012
Kuala Lumpur